José Manuel González Galindo, né le , à Iguala, Guerrero, est un footballeur mexicain qui évolue au poste de gardien de but au CF Pachuca.

Carrière

Palmarès

En équipe nationale 
  Équipe du Mexique des moins de 17 ans
 Vainqueur de la Coupe du monde de football des moins de 17 ans en 2011

Lien externe 
 Fiche de José González sur leballonrond.fr

Naissance en janvier 1995
Naissance dans l'État de Guerrero
Footballeur mexicain
Joueur du CF Pachuca